Чигинский — русская фамилия. Женская форма Чигинская.

 Известные носители 
 Чигинский, Андрей Александрович (1904—1978) — советский режиссёр, киносценарист, организатор кинопроизводства; заслуженный деятель искусств РСФСР (1965).
 Чигинский, Валерий Андреевич (1938—1987) — советский кинорежиссёр научно-популярного кино, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Чигинский, Василий Валерьевич (род. 1969) — российский кинорежиссёр и сценарист.

Чигинская 
 Чигинская, Галина Евгеньевна (род. 1942) — советская и российская актриса. Примечания